Eckblatt oder Eckknollen ist in der Architektur eine Verzierung an der Basis einer Säule. 

Das Eckblatt bildet die Vermittlung zwischen den vier Ecken der rechteckigen Fußplatte (Plinthe) und dem auf dieser ruhenden untersten Glied der Basis. Am häufigsten findet sich die Blattform, weniger oft andere Ornamente, selten Tierformen.

Weblinks 

Ornament (Bauteil)